Shafiei peut faire référence à : 
 Reza Shafiei Jam (1971-), acteur iranien.
 Behnaz Shafiei (née en 1989), pilote de moto de vitesse iranienne.
 Mohammad Reza Shafiei-Kadkani (1939-), linguiste, poète, historien iranien.